Павел Алексеевич Коргуев (ок. 1825 — 1877) — подполковник Корпуса флотских штурманов Русской императорской армии, , .

Биография 

Родился около 1825 года

По окончании курса в Первом штурманском полуэкипаже в 1844 году и потом в офицерских классах Морского кадетского корпуса, был прикомандирован к Николаевской Пулковской обсерватории и занимался практической астрономией под руководством В. Я. Струве. 

С 1849 по 1867 год был преподавателем математики и физики в Штурманском полуэкипаже; в 1857—1867 гг. был помощником астронома новоучреждённой Кронштадтской морской обсерватории. По поручению морского министерства в течение 1858—1859 годов заведовал производством работ по астрономическому определению пунктов по берегам Ладожского озера, производя в то же время и магнитные наблюдения и за «Отчёт» об этих работах, напечатанный в 1863 году Гидрографическим депо, был удостоен малой золотой медали от Императорского Русского Географического Общества. 

К этому периоду, 1856—1865 гг., относятся и его научные статьи, напечатанные в «Морском Сборнике»: «О действии земного магнетизма на ход хронометров» (1856 г., № 10; «Способы проложения дуги большого круга на меркаторской карте» (1858 г., № 8); вместе с г. Зелёным); «Руководство к учёным изысканиям: Атмосферические волны и барометрические явления», перевод (1858 г., № 5 и 6); «Исправление лунных расстояний» (1859 г., № 1); «О магнитных свойствах железа» (1859 г., № 7); «Вспомогательные таблицы для способа Сомнера» (1860 г. № 9); «Проекция большого круга на меркаторской карте» (1860 г., № 10); «О предохранении медной обшивки подводной части судна и железных плит броненосных судов» (1865 г., № 5), и «Приложения исчисления вероятностей в стрельбе из артиллерийских орудий и оружий», перевод сочинения И. Дидиона (СПб., 1864 г.). 

В 1861 году была основана газета «Кронштадтский вестник», Павел Алексеевич Коргуев был в числе первых его редакторов-издателей. 

В 1864 году вышел в отставку и был сначала мировым судьёй, а потом городским головой в Кронштадте. По его инициативе и при его непосредственном участии основаны: Кредитное общество взаимного страхования, ссудо-сберегательное товарищество, Кронштадтский коммерческий банк, а также Реальное училище, в котором дума учредила стипендию его имени.

Умер  года.

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Балтийского штурманского училища
Преподаватели Балтийского штурманского училища
Сотрудники Пулковской обсерватории
Подполковники морского ведомства (Российская империя)
Издатели по алфавиту
Издатели Российской империи